De bestemming kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
De bestemming (album), een studioalbum van Marco Borsato
De bestemming (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk